Жарко́льський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Федоровського району Костанайської області Казахстану. Адміністративний центр — село Жарколь.

Населення — 2388 осіб (2009; 3385 в 1999).

Село Цілинне було ліквідоване 2008 року.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Федоровського району